Thomas E. Watson (1856-1922) – politico statunitense
 Thomas E. Watson (1892-1966) – generale statunitense

Pagine correlate 
 Thomas Watson